Associazione Calcio Dilettantistica Legnano je italský fotbalový klub sídlící ve městě Legnano. Datum založení není přesně známo, ale symbolickým datem založení je 1. leden 1913. Fotbal ve městě Busto Arsizio se hrál již v roce 1881. První klub byl založen 18. února roku 1919 jako Pro Patria et Libertate Unione degli Sports Bustesi. Již od roku 1921 hrají své zápasy na stadionu Giovanni Mari.
Klub po sezoně 2009/10 končí v konkurzu. Celou sezonu 2010/11 klub nehraje žádnou soutěž. V létě roku 2011 je založen klub Associazione Sportiva Dilettantistica Legnano 1913 Calcio a začínají hrát regionální ligu. Dne 7. května roku 2015 se klub přejmenovává na Associazione Calcio Dilettantistica Legnano a získává právo užívat značku, název a historii klubu který zkrachoval v roce 2010.

Nejvyšší soutěž klub hrál celkem v 11 sezonách. Prvně ji hrál 1919/20 a naposledy v sezoně 1953/54. Nejlepší umístění v Serii A byly sestupové příčky (1930/31, 1951/52 a 1953/54).

Umístění v italské lize podle sezón

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Profil na  

Italské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1913